Gassbach und Gaßbach sind Gewässernamen:

 Gassbach (Eusternbach) oder Gasbach, linker Zufluss des zuvor Tollbach, danach erst Lindelbach genannten Eusternbachs bei Stromberg, Stadt Oelde, Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen
 Gassbach (Wurzelbach), rechter Zufluss des Wurzelbachs (rechter Nebenstrang-Oberlauf des Dörrbachs, zur Kyll) im Gerolsteiner Forst von Burbach, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz

 Gaßbach (Dhron), rechter Zufluss der Dhron gegenüber der Emmerichs-Mühle des Ortsteils Bischofsdhron, Gemeinde Morbach, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Gaßbach (Ulfenbach), rechter Zufluss des Ulfenbachs in Grasellenbach, Kreis Bergstraße, Hessen

Siehe auch:
 Altgassbach, linker Zufluss des Aabachs (zur Aare bei Wildegg) in Ermensee, Wahlkreis Hochdorf, Kanton Luzern
 Brunngaßbach, linker Zufluss des Grießbachs (zur Donau) in Graisbach, Gemeinde Marxheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Kühgaßbach, linker Zufluss des Regen bei Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Mühlgassbach, rechter Zufluss der Stunzach bei Binsdorf, Stadt Geislingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg